

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Bagienice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele 
 Bagienice – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz 
 Bagienice – część wsi Stare Kiełcze w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w Kolno
 Bagienice – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły 
 Bagienice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo

Zobacz też 
 Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Bagienice Szlacheckie, Bagienice-Folwark